Syzyfowe prace – powieść Stefana Żeromskiego
 Syzyfowe prace – film z 2000 roku
 Syzyfowe prace – serial TV z 2000 roku